Stawy w Polsce:
 Staw pod Rzeką – staw w województwie łódzkim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Staw pod Rzeką – staw w województwie małopolskim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki

Przypisy